Storytelling puede referirse a:

Storytelling (álbum) álbum del violinista de jazz fusión Jean-Luc Ponty, grabado en 1989.
Storytelling (película) película dirigida por Todd Solondz en el año 2001.
Narración de historias